Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chuck Adams che ha battuto in finale Steve Bryan 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Henrik Holm (primo turno)
 Patrick McEnroe (semifinali)
 Todd Witsken (secondo turno)
 Assente

 Byron Black (primo turno)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Richard Matuszewski (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1992